vomer – element narządów genitalnych straszyków
 Vomer – młodszy synonim rodzaju Selene
 vomer – łacińska nazwa lemiesza